Amok é o segundo álbum de estúdio da banda alemã Null Positiv. Sendo lançado em 1 de outubro de 2018 pela própria gravadora da banda, a Triplebase Records.

O álbum traz temas como depressão, egoísmo e doenças psicológicas. O nome do álbum é uma referencia ao título do álbum anterior, Koma, que invertendo se torna Amok.

Faixas

Créditos
 Elisa "Elli Berlin" Nürnberger - Vocais
 Bene Gugerbauer - Guitarra
 Tom Fecher - Baixo
 Florian "Flo" Schnablo - Bateria
 Oliver Pinelli - Sintetizadores e Produção
 Michael Roob - Controle de direitos autorais

Álbuns de Null Positiv
Álbuns de 2018
Álbuns em língua alemã